

Geografia 
 Château-Gontier – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne nella regione dei Paesi della Loira
 Gontier – frazione del comune italiano Champorcher

Persone 
 Adam Gontier (1978) – cantautore e chitarrista canadese
 Alfredo Gontier (XIV secolo-...) – filosofo francese
 Émile Gontier (1878-1947) – astista e discobolo francese
 Léon Gontier (1878-1947) – politico francese
 Nicole Gontier (1991) – biatleta italiana